Osiedle Bajkowe w Poznaniu
 Osiedle Bajkowe w Zielonej Górze

Zobacz też:
 Osiedle Bajka w Inowrocławiu
 Bajkowe-Piotrowo w Tczewie

Bajkowe